Анатолий Петрович Анто́нов (20 мая 1940, Кегостров — 31 мая 1990, Верхнеднепровск) — советский инженер-строитель.

Биография 
Родился 20 мая 1940 года в посёлке Кегостров (ныне Архангельск). В 1965 году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт, получил специальность инженера-строителя промышленного и гражданского строительства.

В 1965—1967 годах работал в «Днепрометаллургстрой».

В 1967—1989 годах — главный архитектор Верхнеднепровского района (Днепропетровская область).

С 1989 года — персональный пенсионер.

Умер 31 мая 1990 года в Верхнеднепровске.

Награды и премии 
 1979 — Заслуженный строитель УССР;
 1983 — Государственная премия УССР имени Тараса Шевченко (с шестью соавторами) за застройку и благоустройство центра города Верхнеднепровск.

Литература 
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — , 2001. — С. 23—24.

Инженеры-строители
Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры